Il termine spagnolo di soleá (con l'accento acuto sulla á) può riferirsi a:

Soleá – strofa della lirica andalusa.
Soleá – ballo del flamenco.
Soleá – cante o palo del flamenco.